Шехре-Корд или Шехр-э-Корд () — одна из 6 областей (шахрестанов) иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария. Административный центр — город Шехре-Корд.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Бен (بخش بن)
 Ларан (بخش لاران)
 Саман (بخش سامان)
 Киар (بخش کیار)
Население области на 2006 год составляло 362 381 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Чехармехаля и Бахтиарии